Тудель Іван Іванович (1914—1996) — громадсько-політичний діяч, господарник.
 Тудель Катерина Іванівна (1911—?) — ланкова колгоспу; депутат Верховної Ради УРСР 1-го скликання.
 Тудель Микола Васильович (1924—2011) — інженер-механік, кандидат технічних наук, заслужений працівник сільського господарства України, лауреат Державної премії УРСР.